de Latijnse naam van de Franse stad Nîmes
Nemausa (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Nemausa (geslacht), een geslacht van krabben